Шенон Твид () је канадска глумица, рођена 10. марта 1957. године у Сент Џонсу, Њуфаундленд (Канада). 

Сматра се једном од најпознатијих глумица у жанру еротског трилера. 
Прославила се позирањем за часопис Плејбој на дуплерици и проглашена је за девојку године. У истом часопису њене слике су се нашле скоро двадесет пута у различитим едиторијалима.

Живи са Џином Симонсом, басистом групе Кис од 1985. године и имају двоје деце. Цела породица тренутно игра у његовој ријалити емисији која прати живот ове чувене рок звезде.

Има млађу сестру, Трејси, која је такође глумица и заједно су играле у једном филму и позирале наге за Плејбој.

Филмографија 

|-
| 2004. || || -{Playboy: 50 Years of Playmates}- || || 
|-
| 2002. || || -{Wish You Were Dead}- || || 
|-
| 2001. || || -{Shadow Warriors 2}- || || 
|-
| 2001. || || -{Dead Sexy}- || || 
|-
| 2000. || || -{Scandalous Behavior}- || || 
|-
| 1999. || || -{The Rowdy Girls}- || || 
|-
| 1999. || || -{Forbidden Sins}- || || 
|-
| 1999. || || -{Detroit Rock City}- || || 
|-
| 1998. || || -{Naked Lies}- || || 
|-
| 1998. || || -{Dead By Dawn}- || || 
|-
| 1997. || || -{No Contest II}- || || 
|-
| 1997. || || -{Bimbo Movie Bash}- || || 
|-
| 1997. || || -{No Contest II: Access Denied}- || || 
|-
| 1997. || || -{Indecent Behavior 4}- || || 
|-
| 1997. || || -{Face The Evil}- || || 
|-
| 1997. || || -{Shadow Warriors}- || || 
|-
| 1997. || || -{Human Desires}- || || 
|-
| 1996. || || -{Electra}- || || 
|-
| 1996. || || -{Stormy Nights}- || || 
|-
| 1995. || || -{Illicit Dreams}- || || 
|-
| 1995. || || -{Indecent Behavior 3}- || || 
|-
| 1995. || || -{Victim Of Desire}- || || 
|-
| 1995. || || -{Hot Line: Erotic Romps}- || || 
|-
| 1995. || || -{Implicated}- || || 
|-
| 1995. || || -{Victim Of Desire}- || || 
|-
| 1995. || || -{Hot Line: Looking For Love}- || || 
|-
| 1995. || || -{Body Chemistry IV}- || || 
|-
| 1995. || || -{Indecent Behavior II}- || || 
|-
| 1995. || || -{The Dark Dancer}- || || 
|-
| 1995. || || -{No Contest}- || || 
|-
| 1994. || || -{A Woman Scorned}- || || 
|-
| 1994. || || -{Scorned}- || || 
|-
| 1994. || || -{Nightfire}- || || 
|-
| 1994. || || -{Hard Vice}- || || 
|-
| 1994. || || -{Vegas Vice}- || || 
|-
| 1994. || || -{Possessed By The Night}- || || 
|-
| 1993. || || -{Cold Sweat}- || || 
|-
| 1993. || || -{Night Eyes 3}- || || 
|-
| 1993. || || -{Night Eyes 3}- || || 
|-
| 1993. || || -{Indecent Behavior}- || || 
|-
| 1993. || || -{Model By Day}- || || 
|-
| 1992. || || -{Night Eyes II}- || || 
|-
| 1992. || || -{The Naked Truth}- || || 
|-
| 1992. || || -{Sexual Response}- || || 
|-
| 1992. || || -{Liar's Edge}- || || 
|-
| 1991. || || -{The Last Hour}- || || 
|-
| 1991. || || -{Concrete War}- || || 
|-
| 1991. || || -{The Firing Line}- || || 
|-
| 1990. || || -{In The Cold Of The Night}- || || 
|-
| 1990. || || -{Twisted Justice}- || || 
|-
| 1990. || || -{Last Call}- || || 
|-
| 1989. || || -{Lethal Woman}- || || 
|-
| 1989. || || -{Night Visitor}- || || 
|-
| 1989. || || -{The Most Dangerous Woman Alive}- || || 
|-
| 1989. || || -{Cannibal Women In Avocado Jungle Of...}- || || 
|-
| 1987. || || -{The Last Fling}- || || 
|-
| 1987. || || -{Meatballs III}- || || 
|-
| 1987. || || -{Steele Justice}- || || 
|-
| 1986. || || -{Code Name: Vengeance}- || || 
|-
| 1984. || || -{The Surrogate}- || || 
|-
| 1984. || || -{Hot Dog ... The Movie}- || || 
|-
| 1983. || || -{Of Unknown Origin}- || ||
|-
| 1983. || Завесе || -{Curtains}- || дублерка ||
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1957.
Канадске глумице
Секс-симболи
Плејбојеве зечице
Биографије живих особа